La Volkswagen I.D. Buzz è un minivan elettrico facente parte della serie I.D. e basato sulla piattaforma MEB, prodotto dalla casa automobilistica tedesca Volkswagen a partire dagli inizi di giugno 2022.

Presentazione 

È stato mostrato per la prima volta come prototipo al North American International Auto Show 2017. Un veicolo di produzione basato su questo prototipo, sarà lanciato nel 2022. Sarà uno dei cinque nuovi modelli di marca Volkswagen basati sulla piattaforma MEB. Si pensa che il minivan sarà il prestanome per l'imminente rivale di Volkswagen per Uber, MOIA, una società di reti di trasporto avviata nel 2020.

Contesto 
 
Lo stile del nuovo Volkswagen I.D. Buzz, è più moderno e richiama l'originale Type 1 degli anni '50 '60. Il logo prominente montato frontalmente e (opzionale) con vernice bicolore.

Il capo del design Volkswagen Jozef Kabaň ha dichiarato: "stiamo trasferendo questo DNA T1 ai giorni nostri e quindi nell'era della mobilità elettrica . L'I.D. Buzz è senza tempo, sostenibile e tuttavia anche estremamente funzionale". La versione passeggeri SWB/RWD è dotata di cinque posti; dietro il sedile a panchina posteriore, ci sono 1.121 litri di area di carico. Ogni fila avrà due posti per una capacità totale di sei, mentre sul modello a passo lungo (LWB), la fila centrale ne ospiterà tre per una capacità totale di sette. Le superfici dei sedili utilizzano plastica riciclata. Non sono disponibili opzioni in pelle. 

L'intrattenimento dell'auto e i controlli del clima, sono forniti su un secondo schermo posizionato centralmente; lo schermo dell'infotainment standard è da 10 pollici, ma c'è anche come optional quello da 12 pollici. Il veicolo è dotato di un massimo di otto porte USB.

Motorizzazioni 
La versione iniziale a passo corto (SWB) è dotata di motore APP 310 per asse posteriore con una potenza di 150 kW (201 CV) e 310 Nm. La versione SWB/RWD ha una batteria da 81 kWh, di cui 77 kWh utilizzabili; l'autonomia stimata è di 400–480 km. Il veicolo può accettare una potenza fino a 11 kW utilizzando una fonte CA o 170 kW presso una stazione di ricarica rapida CC; a quest'ultima velocità, la batteria da 81/77 kW/h si caricherà dal 5% all'80% in 30 minuti.

Riconoscimenti
 International Van of the Year 2023

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

I.D. Buzz